Gordon Keith (Dundee, 21 de agosto de 1938) es un expiloto de motociclismo británico, que compitió en pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1965 hasta 1970. Conduciendo bajo licencia de Rhodesia, Gordon Keith ganó la Lightweight Manx GP con una Greeves en 1964 y también compitió en competiciones europeas.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negro indican pole position; Carreras en italics indican vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Zimbabue
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Norton
Pilotos de Bultaco
Pilotos de Yamaha